Станово́е наго́рье — горная система в Забайкалье протяжённостью около 700 км от северной оконечности Байкала до среднего течения реки Олёкмы в направлении восток — северо-восток. Включает высокогорные хребты Южно-Муйский, Северо-Муйский, Кодар, Удокан, Каларский и крупные межгорные котловины байкальского типа на высоте 500—1000 м (Верхнеангарская, Муйско-Куандинская, Верхнечарская), максимальная высота Станового нагорья составляет 3072 метра.

Становое нагорье сложено главным образом кристаллическими и метаморфическими породами при повсеместном распространении многолетнемёрзлых пород. Присутствуют месторождения золота, меди, флюорита, каменного угля.

Растительность представлена в основном лиственничной тайгой на горных склонах, сменяющейся на высотах более 1200 м редколесьем и горной тундрой. Днища котловин представляют собой заболоченные пойменные луга, а их склоны поросли сосновыми и сосново-лиственными лесами.

См. также 
 Становой хребет

Примечания

Литература 
 
 

Горные системы Азии
Нагорья России
Рельеф Бурятии
Рельеф Забайкальского края
Рельеф Иркутской области
Становое нагорье
Байкальская горная страна